

Letteratura 
Destinazione inferno (Die Trying) – romanzo di Lee Child del 1998

Musica 
Die Trying – gruppo musicale statunitense
Die Trying – album dei Die Trying del 2003
Die Trying – singolo degli Art of Dying del 2011, dall'album Vice and Virtues